Joyride, um álbum de 1991, da dupla sueca Roxette. 
 Joyride, uma canção do mesmo álbum.
 Joy Ride, um filme norte-americano de 2001.
 Joy Ride 2: Dead Ahead, continuação de 2008.
 Joy Ride 3, continuação de 2014.

Desambiguação